Newsies (film), een Amerikaanse film uit 1992.
Newsies (musical), een Amerikaanse musical uit 2011.